Првенство Енглеске у рагбију 2005/06. (службени назив: 2005–06 Guinness Premiership) је било 19. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској.

Из лиге је испао Лидс, а титулу је освојио Сејл пошто је у финалу победио Лестер.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Сејл - Воспс 22-12

Лестер - Лондон ајриш 40-8

Финале

Сејл - Лестер 45-20

Дрим тим 

 Слободан стуб Тони Виндо, Вустер
 Талонер Марк Реган, Бристол
 Укљештени стуб Кобус Висађи, Сараценс
 Леви скакач Дени Грувкок, Бат
 Десни скакач Бен Кеј, Лестер
 Затворени крилни Мат Салтер, Бристол
 Отворени крилни Магнус Лунд, Сејл
 Чеп Хуан Мануел Легуизамон, Лондон ајриш
 Деми Џастин Маршал, Лидс
 Отварач Карлос Спенсер, Нортхемптон
 Лево крило Том Војс, Воспс
 Први центар Мајк Кет, Лондон ајриш
 Други центар Метју Тејт, Њукасл
 Десно крило Том Варднел, Лестер
 Аријер Мет Берк, Њукасл

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер тајгерси 16 586
 Нортхемптон 13 252 
 Глостер 11 573
 Воспс 11 370
 Лондон ајриш 10 956
 Бат 10 451
 Сејл 9 724
 Вустер 9 668
 Бристол 9 265
 Лидс 8 268
 Сараценс 8 077
 Њукасл 8 030

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2005.
Рагби у 2006.